Giez, commune française de la Haute-Savoie
 Giez, commune suisse du canton de Vaud